William Moseley kan syfta på bland andra:

 Bill Moseley (född 1951), amerikansk skådespelare
* William Moseley (född 1987), brittisk skådespelare
 William A. Moseley (1798–1873), amerikansk politiker
 William Dunn Moseley (1795–1863), amerikansk politiker